

Persone 
 Andrea Frazzi (1944-2006) – regista e sceneggiatore italiano
 Antonio Frazzi (1944) – regista e sceneggiatore italiano, fratello gemello di Andrea
 Vito Frazzi (1888-1975) – musicista italiano

Altro 
 Fornace Frazzi – azienda storica italiana